Staat steht für:
 Staat, ein politisches Gebilde (Land)
 Gliedstaat, Bestandteil eines übergeordneten föderalen Staates
 Der Staat, deutsche interdisziplinäre Fachzeitschrift
 Der Staat, Schrift des Philosophen Platon, siehe Politeia
 Staat (Biologie), arbeitsteilige Gemeinschaft von Tieren einer Art
 Hymenopterenstaat, Insektenstaat von Hautflüglern

Staat ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Staat (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Manfred Staat, Professor für Biomechanik an der Fachhochschule Aachen
 Sascha Staat (* 1980), deutscher Autor und Journalist

Siehe auch:

 Staadt
 Staad
 Stat